Gallice ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Gallice (* 1949), französischer Fußballspieler 
 René Gallice (1919–1999), französischer Fußballspieler